Marie Pruská (1579, Královec – 11. února 1649, Bayreuth) byla pruská vévodkyně a sňatkem se stala markraběnkou Braniborsko-Bayreuthskou.

Život 
Narodila se roku 1579 v Königsbergu jako druhá dcera vévody Albrechta Fridricha Pruského a jeho manželky Marie Eleonory Klevské. Princezna vyrůstala se svými sestrami na hradě Královci.

Dne 29. dubna 1604 se na hradě Plassenburg vdala za Kristiána, markraběte Braniborsko-Bayreuthského. Vzhledem k tomu že její otec neměl mužského potomka a dědice vznikl spor mezi Pruskem a Jülich-Kleve-Berg o odškodnění Marie. Roku 1613 Marie v Haagu získala sídla Schreez a Culmbach. Během Třicetileté války musela se svou rodinou opustit Franky a panství byla ztracena.

Zemřela 11. února 1649 v Bayreuthu. Pohřbena byla v místním kostele, do kterého darovala hlavní oltář.

Děti 
Se svým manželem měla devět dětí:
 1. Alžběta Eleonora Braniborsko-Bayreuthská (19. 10. 1606 Kulmbach – 20. 10. 1606 tamtéž)
 2. Jiří Fridrich Braniborsko-Bayreuthský (*/† 23. 3. 1608)
 3. Anna Marie Braniborsko-Bayreuthská (30. 12. 1609 Bayreuth – 8. 5. 1680 Šoproň)
 ⚭ 1639 Jan Antonín I. z Eggenbergu (5. 2. 1610 Vídeň – 12. 2. 1649 Lublaň), 2. kníže z Eggenbergu a vévoda krumlovský
 4. Anežka Žofie Braniborsko-Bayreuthská (19. 7. 1611 Bayreuth – 1. 12. 1611 tamtéž)
 5. Magdaléna Sibyla (27. 10. 1612 Bayreuth – 20. 3. 1687 Drážďany)
 ⚭ 1638 Jan Jiří II. Saský (31. 5. 1613 Drážďany – 22. 8. 1680 Tübingen), saský kurfiřt od roku 1656 až do své smrti
 6. Kristián Arnošt Braniborsko-Bayreuthský (18. 11. 1613 – 4. 2. 1614)
 7. Erdmann August Braniborsko-Bayreuthský (8. 10. 1615 Bayreuth – 6. 2. 1651 Hof)
 ⚭ 1641 Žofie Braniborsko-Ansbašská (10. 6. 1614 Ansbach – 3. 12. 1646 Bayreuth)
 8. Jiří Albrecht Braniborsko-Bayreuthský (20. 3. 1619 Bayreuth – 27. 9. 1666 tamtéž)
 I. ⚭ 1651 Marie Alžběta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská (26. 8. 1628 Glücksburg – 27. 5. 1664 Kulmbach)
 II. ⚭ 1665 Žofie Marie ze Solms-Baruth (5. 3. 1626 Sonnewalde – 6. 4. 1688 Kulmbach)
 9. Fridrich Vilém Braniborsko-Bayreuthský (11. 5. 1620 – 12. 5. 1620)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Barnick
 

Marie
Marie
Marie
Narození v roce 1579
Narození 23. ledna
Narození v Kaliningradu
Úmrtí v roce 1649
Úmrtí 11. února
Úmrtí v Bayreuthu
Pohřbení v Bayreuthu
Ženy